Níjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Níjar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Níjar (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar